Ре́по () — финская фамилия. Известные носители:

 Репо, Маури (1945—2002) — финский лыжный тренер.
 Репо, Митро (род. 1958) — финский священнослужитель.
 Репо, Сами (род. 1971) — финский лыжник.
 Репо, Тимо (род. 1945) — финский дипломат.

См. также 
 Сделка РЕПО — сделка покупки (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой цене